Goderich bezeichnet:

 Goderich (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 Goderich (Sierra Leone), Dorf in Sierra Leone